Влади́мирка:
 просторечное название Владимирского тракта
 «Владимирка» — картина И. И. Левитана
 Владимирка — село в Шаргородском районе Винницкой области (Украина)